Francesca Schiavone var regerande mästare, men förlorade i finalen mot Li Na med 6–4, 7–6(7–0), vilket gör Li till den första asiatiska och kinesiska Grand Slam-vinnaren i singel.

Seedning 
 

 Caroline Wozniacki (Tredje omgången)
 Kim Clijsters (Andra omgången)
 Vera Zvonareva (Fjärde omgången)
 Victoria Azarenka (Kvartsfinal)
 Francesca Schiavone (Final)
 '''Li Na (Mästare)
 Marija Sjarapova (Semifinal)
 Samantha Stosur (Tredje omgången)
 Petra Kvitová (Fjärde omgången)
 Jelena Janković (Fjärde omgången)
 Marion Bartoli (Semifinal)
 Agnieszka Radwańska (Fjärde omgången)
 Svetlana Kuznetsova (Kvartsfinal)
 Anastasia Pavlyuchenkova (Kvartsfinal)
 Andrea Petkovic (Kvartsfinal)
 Kaia Kanepi ''(Tredje omgången)

 Julia Görges ''(Tredje omgången)
 Flavia Pennetta ''(Första omgången)
 Shahar Pe'er ''(Första omgången)
 Ana Ivanović ''(Första omgången)
 Yanina Wickmayer ''(Tredje omgången)
 Dominika Cibulková ''(Första omgången)
 Alisa Kleybanova ''(drog sig ur på grund av sjukdom)
 Jarmila Gajdošová ''(Tredje omgången)
 Maria Kirilenko ''(Fjärde omgången)
 Nadia Petrova ''(Första omgången)
 Alexandra Dulgheru ''(Andra omgången)
 Daniela Hantuchová '' (Fjärde omgången)
 Peng Shuai ''(Tredje omgången, avbröt på grund av sjukdom)
 Roberta Vinci ''(Tredje omgången)
 Klára Zakopalová ''(Första omgången)
 Tsvetana Pironkova ''(Andra omgången)

Kval

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser

Externa länkar 
 Huvudlottning

Franska öppna 2011